

События 

 11 июля — свадьба Фулька Иерусалимского и Ирменгарды Мэнской.
 1110—1111 — поход польского короля Болеслава III на прусские земли Натангию и Самбию.
 Наместник Валенсии Темим, сын Юсуфа, захватил Сарагосу, объединив таким образом под властью Альморавидов всю мусульманскую Испанию.
 Танкред, князь Галтлеи, занял крепость Крак-де-Шевалье.
 Венецианский дож Орделаффо Фальер нанёс поражение падуанцам, вторгшимся на территорию республики.
 Продолжение борьбы за инвеституру. Император Священной Римской империи Генрих V вторгся в Италию. Папа Пасхалий II вынужден был пойти на уступки.
 Было образовано графство Гольштейн.
 Был основан замок Тюрнхаут.
 Жеро III д’Арманьяк становится графом д’Арманьяк.
 Генрих I передал Вильгельму де Варенну часть земель в Верхней Нормандии.
 Свадьба Жеро I д’Арманьяка и Адалаисы Аквитанской, дочери Гийома V Великого.
 Папа Пасхалий II под угрозой отлучения от церкви расторг брак Урраки и Альфонсо.
 Первое упоминание о Палате шахматной доски.
 Козьму Пражского назначают деканом собора Святого Вита в Праге.
 Завершение норвежского крестового похода. Сидон присоединён к Иерусалимскому королевству. Король Иерусалима Балдуин I пожаловал Сидон коннетаблю Евстахию I Гранье.
 Крестоносцы захватили Бейрут. Образована сеньория Бейрут, пожалованное Фульку де Гинесу.
 Барисан Ибелин стал коннетаблем графства Яффа.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1110 году
 Дюсум Кхьенпа, первый Кармапа.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1110 году
 11 февраля — преподобный Пимен Многоболезненный.
 12 ноября — Гебхард III, епископ Констанца, сын Бертольда II.
 Бернар III д’Арманьяк, граф д’Арманьяк.

См. также